«Левые социалисты», ЛС (, VS) — социалистическая организация в Дании, входящая в Красно-зелёную коалицию.

Программные принципы 
Деятельность ЛС строится на «недогматическом революционном и марксистском базисе». Левые социалисты рассматривают теорию и метод марксизма — диалектический и исторический материализм — как наиболее подходящий инструмент для понимания общественных процессов.

История и деятельность 
Группа «Левые социалисты» Образовалась в 1967 году в результате раскола в Социалистической народной партии (СНП). Разногласия в СНП произошли по вопросу о взаимодействии с Социал-демократической партией — СНП изначально надеялась сдвинуть курс социал-демократов влево, оказывая парламентскую поддержку их правительству, однако на деле оказалась неспособной влиять на его политику. В итоге, левое крыло, включая Кая Мольтке, выделилось в отдельную партию.

В 1968 году ЛС впервые участвовали в парламентских выборах, получив 2 % голосов и 4 депутатских кресла. Выборы 1971 и 1973 годов для партии оказались неудачными — она не получила ни одного места в Фолькетинге. После выборов 1975 года вновь были представлены в парламенте до 1987 года, получая до 3,7 % голосов и 4-6 мест в парламенте. В 1984 году от ЛС откололась группа, затем присоединившаяся к Международной социалистической тенденции и принявшая название «Международные социалисты».

С 1984 по 1992 год у ЛС была молодёжная организация — «Молодёжь Левых социалистов» (Venstresocialisternes Ungdom). Сейчас взаимодействует с Социалистическим молодёжным фронтом, основанным в 2001 году на базе существовавшей с 1992 года организации «Rebel» (Революционная социалистическая молодёжь).

В 1989 году ЛС вместе с Компартией Дании и троцкистской Социалистической рабочей партией учредили Красно-зелёную коалицию для участия в выборах. На выборах 1998 года ЛС изменили свой статус из партии в политическую ассоциацию. В настоящее время работа организации сосредоточена в основном на строительстве Красно-зелёной коалиции. Левые социалисты издают теоретический журнал «Solidaritet» («Солидарность»).

Члены 
 Мольтке, Кай

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Левых социалистов» 
 Сайт журнала «Solidaritet» 
 Левая социалистическая партия Дании 

Бывшие политические партии Дании
Левосоциалистические партии
Политические партии, основанные в 1967 году